I XV Campionati mondiali di Wushu (Inglese: 2019 World Wushu Championships) sono stati la 15ª edizione dei Campionati mondiali di Wushu. Si sono svolti al Minhang Gymnasium a Shanghai, Cina, dal 20 al 23 ottobre 2019.

Medagliere

Note 

Wushu